Tomašica (Garešnica), gradsko naselje Garešnice, Hrvatska
 Tomašica (Prijedor, BiH), naselje u općini Prijedor, BiH